Ferndale ist die Bezeichnung mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Ferndale (Arkansas)
 Ferndale (Colorado)
 Ferndale (Florida)
 Ferndale (Illinois)
 Ferndale (Indiana)
 Ferndale (Kalifornien)
 Ferndale (Kentucky)
 Ferndale (Maryland)
 Ferndale (Michigan)
 Ferndale (Montana)
 Ferndale (New York)
 Ferndale (Oregon)
 Ferndale (Pennsylvania)
 Ferndale (Washington)
 Ferndale Gardens (Virginia)
 Ferndale Park (Virginia)

in Wales:
 Ferndale (Wales)
 Ferndale Colliery
in Neuseeland:
 Ferndale (Neuseeland)